Waldrausch steht für:
 Waldrausch (Roman), Roman von Ludwig Ganghofer
 darin vorkommende regionale Bezeichnung für die Echte Bärentraube
 Waldrausch (1939), Romanverfilmung von Paul May
 Waldrausch (1962), Romanverfilmung von Paul May
 Waldrausch (1977), Romanverfilmung von Horst Hächler